Milton Conrad „Milt” Schmidt (ur. 5 marca 1918 w Kitchener, zm. 4 stycznia 2017 w Needham) – kanadyjski zawodowy hokeista na lodzie. Grał na pozycji napastnika, głównie w zespole Boston Bruins z National Hockey League (NHL), gdzie tworzył tzw. „Kraut Line”, wraz z Woodym Dumartem (lewoskrzydłowy) i Bobbym Bauerem (prawoskrzydłowy). W 1961 roku został wprowadzony do Hockey Hall of Fame. 1 stycznia 2017 roku, podczas ceremonii poprzedzającej NHL Centennial Classic, został przedstawiony jako jeden ze stu najlepszych zawodników w historii NHL (100 Greatest NHL Players). Zmarł 4 stycznia 2017 roku, w wieku 98 lat.

Statystyki

Przypisy 

Urodzeni w 1918
Zmarli w 2017
Kanadyjscy hokeiści
Hokeiści Boston Bruins
Członkowie Hockey Hall of Fame
Zdobywcy Pucharu Stanleya
Kanadyjscy trenerzy hokejowi
Trenerzy Washington Capitals
Kanadyjscy działacze hokeja na lodzie
Urzędnicy National Hockey League